Bình Tân (Ho Chi Minhstad), een district van de centrale stad Ho Chi Minhstad
 Bình Tân (Vĩnh Long), een district van de provincie Vĩnh Long
 Bình Tân (phường in Bình Thuận), een phường in district La Gi, provincie Bình Thuận
 Bình Tân (Đắk Lắk), een phường in district Buôn Hồ, provincie Đắk Lắk

Xã
 Bình Tân (xã in Bình Thuận), district Bắc Bình, provincie Bình Thuận
 Bình Tân (Bình Định), district Tây Sơn, provincie Bình Định
 Bình Tân (Bình Phước), district Bù Gia Mập, provincie Bình Phước
 Bình Tân (Long An), district Mộc Hóa, provincie Long An
 Bình Tân (Quảng Ngãi), district Bình Sơn, provincie Quảng Ngãi
 Bình Tân (Tiền Giang), district Gò Công Tây, provincie Tiền Giang

Zie ook
 Bình Tấn, een xã in district Thanh Bình, provincie Đồng Tháp